Рымаровка — название населённых пунктов на Украине:
 Рымаровка — село в Окнянском районе Одесской области.
 Рымаровка — село в Гадячском районе Полтавской области.